Snetlage ist der Familienname folgender Personen:

 Lambert von Snetlage, deutscher Domherr und Kunstförderer in Osnabrück 
 Leonhard Wilhelm Snetlage, deutscher Romanist und Lexikograf

Snetlage steht für:

Snetlage (Adelsgeschlecht), eine erloschene deutsche Adelsfamilie

Siehe auch:
 Snethlage